Geografia:
 Yorkshire, comtat històric d'Anglaterra.
 Yorkshire (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Yorkshire (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Yorkshire (Virgínia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 North Yorkshire, comtat del nord d'Anglaterra.
 South Yorkshire, comtat situat al nord d'Anglaterra.
 West Yorkshire, comtat d'Anglaterra.
 Miscel·lània: Terrier de Yorkshire, raça de gos.